Рупилий (Rupilius) e име на:

 Публий Рупилий, консул 132 пр.н.е.
 Либон Рупилий Фруги (+ 117 г.), суфектконсул 88 г.
 Децим Рупилий Север, суфектконсул 155 г.

Вижте също 
 Рупилия